Der Suomen Cup 2003 war die 49. Austragung des finnischen Pokalwettbewerbs. Er wurde vom finnischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale fand am 1. November 2003 im Finnair Stadion von Helsinki statt.

Pokalsieger wurde HJK Helsinki. Das Team setzte sich im Finale gegen AC Allianssi durch. Da HJK auch die Meisterschaft gewann, war der unterlegene Finalist für den UEFA-Pokal qualifiziert. Titelverteidiger Haka Valkeakoski war in der 5. Runde gegen den späteren Sieger ausgeschieden.

Alle Begegnungen wurden in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde das Spiel um zweimal 15 Minuten verlängert. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen.

Teilnehmende Teams 
Die Teilnahme war freiwillig. Insgesamt 338 Mannschaften hatten für den Pokalwettbewerb gemeldet. Dabei waren auch Juniorenmannschaften (U-20), Seniorenmannschaften (JKKI – Jalkapallon Kannossa Kaiken Ikää = Fußball für alle Altersgruppen), sowie zweite und dritte Mannschaften. Die Mannschaften der ersten drei Ligen stiegen in der 3. Runde ein.

1. Runde 

|}

2. Runde 

|}

3. Runde 
In dieser Runde stiegen die Mannschaften der ersten (14 Teams), zweiten (12) und dritten Liga (32) ein.

|}

4. Runde 

|}

5. Runde 

|}

6. Runde 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten im Football Archive finlandfootball.net
 Siegermannschaften ab 1955 webarchive.org (finnisch)
 Torschützen Finale webarchive.org (finnisch)

2003
Fußballsaison 2003